Pae kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Pae, Harjumaa, en by i Lääne-Harju kommun i landskapet Harjumaa, 
 Pae, Raplamaa, en by i Kehtna kommun i landskapet Raplamaa, 
 Pae, Tallinn – en del av distriktet Lasnamäe i huvudstaden Tallinn

Robotskapade Estlandförgreningar